In 2006 werd het 90ste Campeonato Capixaba gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 14 januari tot 9 april. Vitória werd kampioen.

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Finale

Tweede toernooi

Groep A

Groep B

Finale
Vitória won omdat het beter gepresteerd had in de competitie.

Totaalstand

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Capixaba
Capi